Sigismund nume de familie sau prenume masculin
se poate referi la:

 Sigismund de Luxemburg, împărat romano-german (din 1433), totodată rege al Ungariei, rege al Boemiei etc.
 Sigismund I (Polonia), mare principe al Lituaniei și rege al Poloniei (din 1506)
 Sigismund Báthory, principe al Ardealului.
 Ioan Sigismund Zápolya rege al Ungariei sub numele de Ioan al II-lea și primul principe al Transilvaniei.
 Sigismund Rákóczi, principe al Transilvaniei între anii 1607-1608.

Nume
Prenume masculine